Instituição de Ensino Médio Estadual￼.

O Centro de Ensino Médio 01 do Gama é uma instituição de ensino pública brasileira, com sede em Gama, no Distrito Federal.

Estrutura 
Conta com uma ampla estrutura de ensino com todos os meios básicos que uma escola pode oferecer, é uma das escolas privilegiadas e conta com laboratório de informática, física e química, além de um auditório que é usado para múltiplas funções. Um dos melhores colégios do Distrito Federal.

História 
A escola foi construída para atender à demanda de pessoas que estavam se estabelecendo na cidade do Gama. Foi a primeira escola pública da cidade e uma das mais antigas do Distrito Federal.

No início, a escola era localizada no mesmo prédio da Escola Classe 01 do Gama, funcionando à noite. Em 1963, um incêndio destruiu a escola e ela ficou funcionando provisoriamente no Cine Itapoã.

Em 1966, com a inauguração do prédio da escola, ela passou a funcionar de modo independente.

Na época da ditadura militar, foi a favor dos movimentos contra os militares. Por esse motivo, as aulas eram dadas com a presença de soldados da ditadura dentro das salas de aula.

Na década de 70, foi considerado uma das melhores escola do Distrito Federal.

Na década de 80, era o sonho de todos os moradores do Gama e entorno da cidade em estudar na escola, pela diversidade, como: a localidade, a amplitude, um auditório com "cara" de cinema, o magistério, o centro de línguas, os cursos técnicos, o lazer (um exemplo foi a copa do mundo de 82, uma TV no pátio que mobilizou toda a cidade);  e nessa década a escola se destacou muito nos esportes, houve até aluno que foi para Espanha fazer teste em futebol de salão. No final da década, a escola tirou o ensino básico e o centro de línguas. 

No anos 90, continuava sendo escola modelo do Gama. No inicio da década, a escola organizou várias viagens longas com alunos para Goiás Velho, Sábara, Belo Horizonte, etc, organizado pelo professor de Geografia, José Barbosa, porém o mesmo saiu da escola em meados da década e o projeto não prosseguiu. No inicio da década a escola tirou o ensino fundamental, os cursos técnicos e o magistério, mudando de Centro de Ensino 01 do Gama para Centro de Ensino Médio 01 do Gama (CEM 01 do Gama). Até as épocas atuais, o CEM 01, agora conhecido como CG, continua sendo a escola modelo do Gama.

Ligações externas

Ver também 

Escolas públicas do Distrito Federal (Brasil)
Instituições de ensino médio do Distrito Federal (Brasil)
Gama (Distrito Federal)